Leningrad kan syfta på:

 Leningrad - numera den ryska staden Sankt Petersburg
 2046 Leningrad – en asteroid i huvudbältet
 Leningrads kärnkraftverk - ett ryskt kärnkraftverk
 Leningrad oblast - ett oblast i västra Ryssland
 Leningradkodexen - handskrift av Hebreiska Bibeln

Fartyg 
 Leningrad-klass - sovjetisk jagar-klass, se Projekt 38
 Leningrad (fartyg) - sovjetiskt helikopterhangarfartyg av Moskva-klass

Musik 
 Leningradsymfonin - av Dmitrij Sjostakovitjs
 Leningrad Cowboys - en finsk musikgrupp
 Leningrad (musikgrupp) - en rysk musikgrupp